Bryde Island kan syfta på:
 Bryde Island, Antarktis, en ö i Antarktis
 Bryde Island, Nunavut, en ö i Kanada